1986: WTA-toernooi van Miami
 1987–1992: WTA-toernooi van Florida